Борис Овсянников:
 Овсянников, Борис Викторович (1921—2007) — доктор технических наук, профессор.
 Овсянников, Борис Павлович (1861—?) — российский учёный, профессор, заведующий лабораторией «Металлургия цветных и черных металлов».